Verl ist 

 der Name einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, siehe Verl

Verl ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Verl (* 1966), Professor an der Universität Stuttgart und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)

Siehe auch:
 Amt Verl, ehemaliges Amt im Kreis Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Verl
 Heimathaus Verl, um 1615 entstandenes Dielenhaus, das heute vom Heimatverein der Stadt Verl für Kulturveranstaltungen genutzt wird
 SC Verl, der Fußballverein Sportclub Verl von 1924 e. V.

Siehe auch:
 Ferl
 Werl (Begriffsklärung)